Leidersbach ist:

 Leidersbach, Gemeinde im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Leidersbach (Fluss), linker Oberlauf des Sulzbachs (zum Main) bis vor Sulzbach am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern